ТФВ — многозначная аббревиатура:
 ТФВ — точка фиксации взора
 ТФВ — марка высоковольтного трансформатора
 ТФВ — трансформация фильтров восприятия (психология)

См. также 
  — аббревиатура латиницей